Тапалапа има више значења:

 Општина Тапалапа (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тапалапа (Тапалапа, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику